USS Kennedy kan avse:

 – ett tidigare proviantfartyg inköpt av amerikanska flottan 1853 och sålt i november 1855
 – en tidigare jagare av Clemson-klass sjösatt 15 februari 1919 och skrotad 1931
 – en tidigare jagare av Gearing-klass sjösatt 26 juli 1945, utrangerad 1973 och bevarad som museifartyg
 – ett tidigare hangarfartyg i tjänst 1968-2007
 – ett hangarfartyg av Gerald R. Ford-klass som för tillfället håller på att designas